Foran heißen
Arthur F. Foran (1882–1961), US-amerikanischer Politiker (New Jersey)
Charles Foran (* 1960), kanadischer Schriftsteller
Dick Foran (1910–1979), US-amerikanischer Schauspieler
Mark Foran (* 1973), englischer Fußballer
Martin A. Foran (1844–1921), US-amerikanischer Politiker (Ohio)
Richard Foran (* 1980), nordirischer Fußballspieler